Oranienhof heißen oder hießen

Geografische Objekte:
 Oranienhof, Siedlungsplatz der Stadt Oranienburg im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Oranienhof, Straßenname in Ortsbezirk Igstadt der Stadt Wiesbaden in Hessen
 Oranienhof, ehemaligen Hofanlage aus dem 18. Jahrhundert, heute Oranjehof im Stadtteil Fühlingen und Siedlung Oranjehof im Stadtteil Seeberg im Stadtbezirk Chorweiler der Stadt Köln in Nordrhein-Westfalen
 Oranienhof, bis 1945 deutscher Name des Ortsteils Rybojedzko der Stadt Stęszew im Powiat Poznański der Wojewodschaft Großpolen in Polen

Gebäude:
 Schloss Oranienhof, ehemalige Sommerresidenz der Prinzessin Marie von Oranien-Nassau bei Kreuznach im heutigen Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Hotel Oranienhof (Bad Kreuznach), ehemaliges Bade- und Luxushotel in Bad Kreuznach im preußischen Landkreis Bad Kreuznach
 Oranienhof, Mietshaus und Gewerbehof im Berliner Ortsteil Kreuzberg im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (siehe: Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Kreuzberg)
 Oranienhof in Diez im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz, Familiengut der Familie von Unruh und Sterbeort von Fritz von Unruh
 Oranienhof, Seniorenheim im Stadtteil Höhenberg im Stadtbezirk Kalk der Stadt Köln in Nordrhein-Westfalen
 Oranienhof, ehemaliges  Ausflugslokal mit Tierpark am Fischbacherberg in der Stadt Siegen in Nordrhein-Westfalen